

Patronyme 

 Claudia Karvan (1972-), actrice et productrice australienne.

Toponyme 

 , Azerbaïdjan oriental.
 , district iranien.

Divers 
 FK Karvan

Paronyme 
 , village iranien.
Patronyme juif